Революция 1905—1907 годов в России
 Революция 1905—1907 годов в Польше